Stöpsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stöpsjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (1,48 km²)
Stöpsjön (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun och Torsby kommun,  (52,6 ha)
Stöpsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (59,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn